Uma página dinâmica em geral é a referência do uso de linguagens de programação server-side, tal como PHP, ASP, JSP, ColdFusion, ASPNET,  entre outras, no desenvolvimento de um site ou aplicações para intranet e extranet. Em contraponto, temos as páginas estáticas, que não têm essa flexibilidade na alteração de seu conteúdo e em geral são criadas utilizando apenas a linguagem de marcação HTML, folhas de estilo em cascata (CSS) e JavaScript em seu contexto. As páginas dinâmicas utilizam muitos recursos utilizados na criação de páginas estáticas, a diferença principal está no uso de bancos de dados ou formas e armazenamento de dados específicos para a aplicação desenvolvida, como o XML por exemplo, o que dependerá das intenções e no nível de experiência do programador.

Existem dois tipos de Geração dinâmica de páginas Web:

 Geração dinâmica de páginas Web do lado cliente.
 Geração dinâmica de páginas Web do lado servidor.

Internet